Sec (champagne), een droge champagne
 Secans, een goniometrische functie
 Seconde, een eenheid van tijd, alhoewel dit geen officiële afkorting is en het gebruik ervan wordt afgeraden (het officiële symbool is s)

 Securities and Exchange Commission, een Amerikaans overheidsorgaan
 SEC (voetbalclub), een voetbalclub uit Soest (Nederland)
 Southeastern Conference, een sportfederatie uit de zuidelijke VS

Zie ook 
 Seč (doorverwijspagina)